DTK est un sigle qui peut faire référence à : 

 , le premier ordinateur Macintosh basé sur l'architecture ARM destiné aux développeurs
 la boîte à outils de déploiement  de Dell
  (en turque : Demokratik Toplum Kongresi), une ONG pro-kurde en Turquie
 le Contingent Capital Trust III de la Deutsche Bank, cotée DTK à la Bourse de New York
 , négocié sous le nom de DTK à la 
 , une série télévisée indonésienne
 le code AITA de la  au Bengale occidental en Inde
 code de la norme ISO 639-3 désignant le dialecte Tomo Kan des Dogon des plaines occidentales
Homonymie
Sigle de 3 caractères